Jeff – variante del nome proprio di persona inglese maschile Geoffrey
 Jeff – album di Jeff Beckdel 2003
 Jazz Etno Funky Festival – festival musicale del litorale sloveno, a Capodistria
 DJ Jazzy Jeff – disc jockey e beatmaker statunitense

Pagine correlate 
Geoff
Jeffery
Jeffrey